Tenisový turnaj WTA Abierto Mexicano Telcel 2008 se konal ve dnech 23. února - 2. března v Acapulcu venku na antuce. Odměny činily 180,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Tenisový turnaj v Acapulcu
 Abierto Mexicano Telcel 2008 - muži

Reference 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Abierto Mexicano Telcel
WTA Tour 2008